Donovan désigne :

Patronyme 

 Donovan (1946-), musicien britannique ;
 Anne Donovan (1961-2018), joueuse puis entraîneur américaine de basket-ball ;
 Claire Donovan (1948-2019), historienne et universitaire britannique ;
 Denis O'Donovan (1955-), homme politique irlandais ;
 Edward Donovan (1768-1837), zoologiste amateur irlandais ;
 James B. Donovan (1916-1970), avocat, négociateur et officier de la marine des États-Unis d'Amérique ;
 Jason Donovan (1968-), chanteur et acteur d'origine australienne ;
 King Donovan (1918-1987), acteur et réalisateur américain ;
 Landon Donovan (1982-), joueur américain de football ;
 Mark Donovan (1999-), coureur cycliste britannique ;
 Martin Donovan (1950-), scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Michael D. Donovan (1809-1876), médecin irlandais ;
 Paul Donovan (1954-), scénariste, réalisateur et producteur canadien ;
 Raymond Donovan (1930-2021), homme politique américain ;
 Shaun Donovan (1966-), homme politique américain ;
 Tate Donovan (1963-), réalisateur et acteur américain ;
 Terence Donovan (1936-1996), photographe britannique ;
 William Joseph Donovan (1883-1959), soldat, avocat et dirigeant de l'Office of Strategic Services pendant la Seconde Guerre mondiale.

Personnages de fiction 
 Ray Donovan, personnage fictif de la série télévisée du même nom.
 Veronica Donovan, jouée par Robin Tunney, personnage fictif du feuilleton télévisé Prison Break.
 Michael Donovan, personnage d'Isaac Asimov du cycle les robots.

Toponyme 
 Donovan, un village de l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Autres 
 Donovan, album de Donovan sorti en 1977.
 Donovan, série télévisée diffusée en 2004.

Patronyme irlandais